Franciaország
Saint-Vallier, település Charente megyében
Saint-Vallier, település Drôme megyében
Saint-Vallier, település Saône-et-Loire megyében
Saint-Vallier, település Vosges megyében